Scott Jacoby est un acteur, réalisateur, scénariste et monteur américain né le  à Chicago, Illinois (États-Unis).

Biographie

Filmographie

comme acteur 
 1969 : Children's Games : The Son
 1971 : Le Dossier Anderson (The Anderson Tapes) : Jerry Bingham
 1972 : Rivals : Jamie
 1972 : No Place to Run (TV) : Doug
 1972 : That Certain Summer (TV) : Nick Salter
 1973 : Baxter! de Lionel Jeffries : Roger Baxter
 1973 : The Man Who Could Talk to Kids (TV) : Kenny Lassiter
 1968 : On ne vit qu'une fois ("One Life to Live") (série TV) : Hubcap (1973-1974)
 1974 : Grandpa, Mom, Dad and Richie (TV)
 1974 :  (Bad Ronald) (TV) : Ronald Wilby
 1976 : Carambolages (Smash-Up on Interstate 5) (TV) : Lee Bassett
 1976 : La Petite Fille au bout du chemin (The Little Girl Who Lives Down the Lane) : Mario
 1977 : Love and the Midnight Auto Supply : Justin
 1977 : Harold Robbins' 79 Park Avenue (feuilleton TV) : Paulie Fludjicki
 1978 : Our Winning Season : David Wakefield
 1979 : No Other Love (TV) : Bruce Michaels
 1980 : Warrior Island : Annigar
 1980 : Le Journal d'Anne Frank (The Diary of Anne Frank) (TV) : Peter Van Daan
 1986 : The Supernaturals : Pvt. Chris Mendez
 1987 : Return to Horror High : Josh Forbes
 1989 : Passion sanglante (To Die For) : Martin Planting
 1991 : Son of Darkness: To Die for II : Martin

comme réalisateur 
 1997 : To Kill a Mockingbird
 2001 : Rage: 20 Years of Punk Rock West Coast Style (+ monteur et scénariste)

Liens externes 
 
 

Acteur américain
Réalisateur américain
Scénariste américain de cinéma
Monteur américain
Naissance en novembre 1956
Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle